

Geografia 
 El Pedroso – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Pedroso – comune spagnolo nella comunità autonoma di La Rioja
 Pedroso de Acim – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Villar del Pedroso – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Carlos Pedroso – ex schermidore cubano
 Giovanna Pedroso – tuffatrice brasiliana
 Iván Pedroso – ex lunghista cubano
 Leandro Marcolini Pedroso de Almeida – calciatore brasiliano naturalizzato ungherese
 Marquinhos Pedroso – calciatore brasiliano
 Yadisleidy Pedroso – ostacolista italiana di origine cubana